Ро́ссаш (; ) — власна назва.

Топоніми

Россаш (Арока) — парафія.
 Россаш (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Санта-Комба-де-Россаш — парафія.